Chinchilla bezeichnet:

 ein Nagetier der Familie der Chinchillas
 den wissenschaftlichen Namen der Gattung der Eigentlichen Chinchillas
 zwei Rassen des Hauskaninchens: das Groß- und das Kleinchinchillakaninchen, siehe Chinchillakaninchen
 eine Fellfarbe der Katze
 Chinchilla (Band), deutsche Heavy-Metal-Band 

Chinchilla ist ein geografischer Ort:
 Chinchilla (Pennsylvania), Ort in den Vereinigten Staaten
 Chinchilla (Queensland), Ort in Australien
 Chinchilla de Monte-Aragón, eine Stadt in der Provinz Albacete, Spanien

Chinchilla ist der Familienname folgender Personen:
 José Antonio Quiroga Chinchilla (1898–1968), bolivianischer Politiker
 Laura Chinchilla (* 1959), costa-ricanische Politikerin
 Pablo Chinchilla Vega (* 1978), costa-ricanischer Fußballspieler